Дагмар Мёллер (, 19 декабря 1866 — 13 января 1956) — шведская оперная певица (сопрано) и преподаватель пения.

Биография 
Дагмар Мёллер родилась в Осло 1866 г. Её родителями были немецкий книгоиздатель и книготорговец Иоганн Генрих Боссе и Анне-Мария Леманн. Известные норвежские актрисы Харриет Боссе и Альма Фальстрём приходились ей родными сёстрами, социолог и экономист  — братом.

В 1882—1887 гг. Дагмар училась в Королевской музыкальной академической консерватории в Стокгольме, а также в Париже у Дезире Арто. Её дебют в Королевской опере состоялся в 1887 г., и до 1894 гг. она работала в Королевском драматическом театре. Большой успех Дагмар имела, исполняя комедийные роли в театре Стокгольма и в 1892—1893 гг. Осло в 1891—1892 гг. Она внесла большой вклад в популяризацию скандинавских песен и песен, написанных Эдвардом Григом, который посвятил ей музыкальный цикл Haugtussa, опубликованное в 1898 г. В её репертуаре также были песни авторства Эмиля Шёгрена, Вильгельма Стенхаммара, Вильгельма Петерсон-Бергера, Агаты Баккер-Грёндаль. Свои песни она исполняла не только в Швеции, но и в Дании, Германии и Франции.

Кроме работы в театре Дагмар также преподавала пение: в 1900—1926 гг. в стокгольмской консерватории и в 1903—1913 гг. в Operahögskolan i Stockholm.

В 1903 г. Дагмар была избрана в Шведскую королевскую музыкальную академию, а в 1911 г. её наградили Медалью Литературы и искусств.

Дагмар была замужем дважды: в 1888—1895 гг. за музыкантом Адольфом Теодором Стеркю и с 1896 г. за архитектором . Умерла в 1856 г. в Кунгсхольмене.

Примечания

Литература 
 Nyström, Pia; Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie (1996). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771—1995. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 84 (2., rev. och utök. uppl.). Stockholm: Musikaliska akad. 
 Moberg Carl-Allan, Sundström Einar, Morin Gösta, red (1951). Sohlmans musiklexikon: nordiskt och allmänt uppslagsverk för tonkonst, musikliv och dans. 3, Initium-Opus. Stockholm: Sohlman
 Meijer-Granqvist, Paul (1902). Stockholmskt borgarfolk: Ett och annat om hufvudstadens gamla borgarfamiljer. Stockholm: Beijer.

Ссылки 
 http://riccard.se/res/RAPPORTER/antavlacarledvardsterky.pdf
 http://runeberg.org/vemardet/1943/0589.html
 http://runeberg.org/nfbc/0672.html

Оперные певцы и певицы Швеции
Оперные певцы и певицы Норвегии
Сопрано Швеции